Luca Roth (ur. 14 kwietnia 2000 w Meßstetten) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Meßstetten. Srebrny indywidualnie medalista mistrzostw świata juniorów z 2019, trzykrotny medalista drużynowy (2019–20). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W FIS Cup po raz pierwszy wystąpił we wrześniu 2016 w Hinterzarten, zajmując 23. i 17. miejsce. 18 sierpnia 2017 w debiucie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zajął 11. pozycję w Szczyrku. Pierwsze punkty zimowej edycji cyklu zdobył w marcu 2018 w Czajkowskim, zajmując 16. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie zdobył trzy medale: srebrny w zawodach indywidualnych, złoty w zespole męskim i brązowy w zawodach mieszanych. W Pucharze Kontynentalnym 2018/2019 najwyżej klasyfikowany był na 6. miejscu. Zajął 3. pozycję w klasyfikacji generalnej Alpen Cup 2018/2019.

W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2019 najwyżej sklasyfikowany był na 4. miejscu. 29 grudnia 2019, w swoim debiucie w Pucharze Świata, w zawodach rozgrywanych w Oberstdorfie w ramach 68. Turnieju Czterech Skoczni zajął 27. pozycję, tym samym zdobywając pierwsze w karierze punkty tego cyklu. W dalszej części sezonu jeszcze dwukrotnie zajmował miejsca w pierwszej trzydziestce w Pucharze Świata: był 28. i 30. w Predazzo. W Pucharze Kontynentalnym w najlepszych występach zajmował 6. pozycję. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym mężczyzn. Indywidualnie był 16., a w drużynie mieszanej zajął 4. miejsce.

W sezonie 2020/2021 najwyżej w Pucharze Kontynentalnym sklasyfikowany był na 14. pozycji, a w sezonie 2021/2022 – na 14. miejscu latem i 16. zimą.

Reprezentując Badenię-Wirtembergię zdobywał medale mistrzostw Niemiec w zawodach drużynowych: srebrny w 2019 oraz brązowy w 2018, 2020 i 2021.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Rotha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 5 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000